Die Macau Open 2016 im Badminton fanden vom 29. November bis zum 4. Dezember 2016 im Tap Seac Multisport Pavilion in Macau statt.

Herreneinzel

Setzliste

  Chou Tien-chen (Finale)
  Ng Ka Long (nicht gestartet)
  Srikanth Kidambi (nicht gestartet)
  Hu Yun (2. Runde)
  Wong Wing Ki (3. Runde)
  Wang Tzu-wei (Halbfinale)
  H. S. Prannoy (1. Runde)
  Wei Nan (2. Runde)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste

  Saina Nehwal (Viertelfinale)
  P. V. Sindhu (nicht gestartet)
  Cheung Ngan Yi (Halbfinale)
  Hsu Ya-ching (1. Runde)
  Tee Jing Yi (2. Runde)
  Chen Yufei (Champion)
  Liang Xiaoyu (Viertelfinale)
  Yip Pui Yin (1. Runde)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste

  Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (Viertelfinale)
  Lee Jhe-huei / Lee Yang (Champion)
  Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (2. Runde)
  Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Halbfinale)
  Lu Kai / Zhang Nan (Finale)
  Wahyu Nayaka / Giovani Dicky Oktavan (1. Runde)
  Lu Ching-yao / Yang Po-han (Viertelfinale)
  Hardianto / Kenas Adi Haryanto (Halbfinale)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste

  Chen Qingchen / Jia Yifan (Champion)
  Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (Halbfinale)
  Della Destiara Haris / Rosyita Eka Putri Sari (2. Runde)
  Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (nicht gestartet)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste

  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Viertelfinale)
  Zheng Siwei / Chen Qingchen (nicht gestartet)
  Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Halbfinale)
  Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (Halbfinale)
  Terry Hee / Tan Wei Han (Viertelfinale)
  Hafiz Faizal / Shella Devi Aulia (1. Runde)
  Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Finale)
  Alfian Eko Prasetya / Annisa Saufika (Viertelfinale)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 bwfbadminton.com

2016
BWF Grand Prix 2016